Симабара может означать:

 Симабара — японский город в префектуре Нагасаки.
 Симабара — полуостров, находящийся на востоке от города Нагасаки, остров Кюсю, Япония.
 Симабара — район «красных фонарей» в Киото.
 Замок Симабара — замок в городе Симабара, префектура Нагасаки, на острове Кюсю в Японии.